Лелявино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лелявино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Лелявино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.